Артикуля́ция (от  — расчленяю, членораздельно произношу) — способ исполнения последовательного ряда звуков при игре на музыкальном инструменте или при пении вокальных партий. Музыкальная артикуляция аналогична , а в эпоху барокко и классицизма она преподавалась по аналогии с ораторским искусством.  

Артикуляцию следует отличать от фразировки — средства выразительности, заключающееся в выделении музыкальных фраз. Хуго Риман в отношении разграничения этих терминов писал, что артикуляция «есть нечто техническое, механическое», а фразировка «нечто идеальное, умопостигаемое». Теодор Вимайер в отношении фразировки указывал, что она в словесной речи соответствует пунктуации и служит для расчленения мыслей, в то время как артикуляция сходна с произношением отдельных слов и необходима для «группирования» внутри фразы. Карл Маттеи выразился по этому вопросу следующим образом: фразировка это «установление расчленения в музыкальной ткани», она подобна тому как в словесной речи происходит разделение предложение знаками препинания. В отличие от неё артикуляция служит для соединения и разъединения отдельных частей (тонов) музыкальной фразы. «Артикуляция хороша, если мысль декламируется соответственно своему содержанию, и каждому тону соответствует определённая,  необходимая в данном случае связывающая или расчленяющая манера удара», — конкретизировал свою мысль Маттеи. Герман Келлер также высказывался на эту тему путём указания на аналогии со словесной речью и разным характером этих музыкальных средств: «Фразировка определяет ход мыслей, артикуляция определяет выражение мелодии через применение легато и стакатто».

Приёмы 
Технически артикуляция связана с различными приёмами:
 движения руки, плеча или кисти;
 удара пальцев и их последующего освобождения;
 ведения смычка или плектра; или
 с применением органов речи (в пении).

Виды артикуляции 
Виды артикуляции:
 легатиссимо — очень связно;
 легато — связно;
 стаккато — отрывисто;
 нон легато — не связно;
 стаккатиссимо — очень остро, отрывисто;
 маркато — чётко, отчётливо;
 мартелато — 1) на смычковых инструментах — штрих, при котором каждый звук извлекается быстрым и твёрдым движением смычка в разные стороны с резкой остановкой; 2) на фортепиано — стаккато большой силы;
 пиццикато — щипком;
 портато — подчёркивая звуки, но не связывая их;
 портаменто — быстрое и малозаметное скольжение от одного звука к другому;
 глиссандо — яркое и заметное скольжение от одного звука к другому;
 фермата — знак музыкальной нотации, предписывающий исполнителю увеличить по своему усмотрению длительность звука.

См. также 
 Список музыкальных терминов
 Каталог тематический музыкальных обозначений

Примечания

Литература 
 
 Артикуляция // по: Г. Риман. Музыкальный словарь [Пер. с нем. Б. П. Юргенсона, доп. рус. отд-нием]. — М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2008.
 Артикуляция // Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. — М.: Музыка, 2005.
 Музыкальные термины М. // по: Крунтяева Т. С., Молокова Н. В., Ступель А. М. Словарь музыкальных иностранных терминов. — 3-е изд. — Л.: Музыка, 1982.
 

Музыкальные термины